Bratronice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Bratronice, Gemeinde im Okres Strakonice
 Bratronice u Kladna, Gemeinde im Okres Kladno
 Bratronice, Ortsteil von Smilovice u Luštěnic, Okres Mladá Boleslav